Petrus Michaelis kan syfta på de båda samtida teologerna:

 Petrus Michaelis Ostrogothus
 Petrus Michaelis Stockholmensis